Степан (Стефан) Станиславович Любовицкий ( ; около 1740— август 1805) — польский и российский военачальник, генерал-лейтенант русской императорской армии.

Биография 
Из польских дворян герба Тупач. Сын подчашия иновлудзского .

Ротмистр (с 1768), генерал-адъютант короля Станислава Понятовского (с 1774).

В 1777 году назначен бригадиром III польской кавалерийской бригады украинско-подольской дивизии.

С октября 1789 по май 1792 — бригадир 7 бригады национальной кавалерии (1-я украинская). Позже назначен комендантом Варшавского гарнизона с присвоением чина генерал-майора.

В 1793 году перешёл на службу российского императора. Был назначен командиром украинской дивизии. Генерал-поручик.

03.12.1796 — 28.10.1797 — шеф Нежинского кирасирского полка Малороссийской конницы, сформированного из украинских казаков.

В ноябре 1797 вышел в отставку.

Награды 
 Орден Святого Станислава (1778)
 Орден Белого Орла (1792)
 Орден Святого Александра Невского (06.05.1793)

Литература 
 Бантыш-Каменский Д. Н. Историческое собрание списков кавалерам четырёх российских императорских орденов. — М., 1814. — С.238.
 Кавалеры императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917. Биобиблиографический словарь в трех томах. Т.1. — М., 2009. — С.437.
 Польский биографический словарь LUBOWIDZKI Stefan. т. 18, с. 75.

Родившиеся в 1740-е годы
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Генерал-майоры (Польша)
Генерал-адъютанты
Генералы I Речи Посполитой